La Lega Nazionale B 1948-1949, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del San Gallo.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1949-1950.
      Retrocessa in Prima Lega 1949-1950.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il primo posto

Verdetti 
 San Gallo e Berna promosse in Lega Nazionale A.
 Vevey-Sport e International Ginevra retrocesse in Prima Lega.

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1949 2